«Лайонс Джерузалем» — хоккейный клуб из города Иерусалим. Основан в 1990 году и играл в первенстве ИзХЛ до своего расформирования в 1998 году.

История 

Команда «Лайонс Джерузалем» (до 1995 года — «Джерузалем Кэпиталз») образовалась на заре израильского хоккея и играла в первом чемпионате ИзХЛ летом 1990 года. В финале команда проиграла ХК Хайфа.
За свою историю клуб два раза становился чемпионом Израиля и два раза серебряным призёром.
В 1996 году команда играла в Кубке Европы 1996/1997, а в 1997 году команда играла в Континентальном кубке 1997/1998.

После расформирования часть хоккеистов перешла в клуб Маккаби Амос Лод.

Статистика выступлений в Чемпионате Израиля

Международные соревнования 
Кубок Европы по хоккею с шайбой 1996/1997
Соревноване проходило в городе Новы-Тарг Польша. 11 — 13 октября 1996

Континентальный кубок по хоккею с шайбой 1997/1998
Соревнование проходило не стадионе Лайош Вакар, Меркуря-Чук Румыния. 19 — 21 сентября 1997

Известные спортсмены

См. также

Примечания

Ссылки 
 Лайонс Джерузалем на сайте хоккейные арены Hockeyarenas.net

Хоккейные клубы Израиля
Хоккей